Рачево — название населённых пунктов в России:

 Рачево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Рачево — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Рачево — село в Краснохолмском районе Тверской области.